Il singolare del torneo di tennis Chicago Grand Prix 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tom Okker che ha battuto in finale John Newcombe 3-6, 7-6, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Chicago Grand Prix 1973